Sadrozinski ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Sadrozinski (1907–1944), Oberstleutnant im Generalstab und Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944
 Jörg Sadrozinski, Leiter (2011–2017) der Deutschen Journalistenschule mit Sitz im Verlagshaus der Süddeutschen Zeitung in München
 Jürgen Bartsch, geboren als Karl-Heinz Sadrozinski (1946–1976), deutscher Serienmörder